Flammen kan syfta på:

 Flammen (Schreker) – opera av Franz Schreker
 Flammen (Schulhoff) – opera i två akter och tio scener med musik av Erwin Schulhoff
 Flammen & Citronen – dansk film från 2008